Sheba steht für:

 ein antikes Königreich im heutigen Jemen, siehe Saba (Antike)
 ein umstrittenes Gebiet an der Grenze zwischen dem Libanon, Israel und Syrien, siehe Schebaa-Farmen
 eine Katzenfuttermarke der Mars Incorporated
 (1196) Sheba, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Sheba Deireragea (* 1986), nauruische Gewichtheberin

Siehe auch:
 Königin von Saba, biblische Gestalt
 Scheba